Caprivi ist der Familienname von:

 Julius Leopold von Caprivi (1695–1768), deutscher  Archivar, Historiker und Dichter von Kirchenliedern
 Leo von Caprivi (1831–1899), preußischer General der Infanterie und Staatsmann, 1890 bis 1894 zweiter Reichskanzler des Deutschen Kaiserreichs, siehe auch Kabinett Caprivi (20. März 1890 bis 26. Oktober 1894)
 Leopold von Caprivi (1797–1865), preußischer Obertribunalrat und Kronsyndikus
 Raimund von Caprivi (1840–1913), preußischer Generalleutnant

Außerdem:
 ehemaliger Name der Region Sambesi in Nordostnamibia; siehe auch Trans-Caprivi-Highway und Ostcaprivi
 Caprivizipfel (oder Caprivi-Zipfel), ein historisch bedingtes geographisches Gebiet in Namibia
 Caprivi (Schiff), deutscher Passagierdampfer
 Caprivibrücke, eine Straßenbrücke über die Spree in Berlin